Een verkeersweg:
 N604 (België)
 N604a (België)
 N604 (Frankrijk)
 N604 (Nederland), zie Provinciale weg 604

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing